Le terme diagramme pvT peut désigner :
 le diagramme représentant l'état solide-liquide-gaz d'un système en fonction de la pression p, du volume occupé par le système v et de la température thermodynamique T, voir Diagramme de phase#Diagramme (P, V, T) ;
 pour les polymères, la représentation de la relation entre la pression p, le volume spécifique v et la température thermodynamique T, voir Équation d'état pvT.

Diagramme thermodynamique
Polymère